Luc ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Luc (Hautes-Pyrénées), im Département Hautes-Pyrénées
 Luc (Lozère), im Département Lozère
 Luc-Armau, im Département Pyrénées-Atlantiques
 Luc-en-Diois, im Département Drôme
 Luc-la-Primaube, im Département Aveyron
 Luc-sur-Aude, im Département Aude
 Luc-sur-Mer, im Département Calvados
 Luc-sur-Orbieu, im Département Aude

Luc ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Luc (1855–1925), französischer Hals-Nasen-Ohrenarzt
 Jean-André Deluc (auch: Jean-André de Luc; 1727–1817), Schweizer Geologe und Meteorologe
 Phạm Lực (* 1943), vietnamesischer Maler
 Sylvain Luc (* 1965), französischer Jazz-Gitarrist

LUC steht als Abkürzung für:
 LUC (Large Unstained Cells), Begriff aus der Hämatologie 
 Leipziger Universitätschor, gemischter Chor der Universität Leipzig
 Limburgs Universitair Centrum, belgische Universität, heute Universität Hasselt
 Loyola University Chicago, private Universität im US-Bundesstaat Illinois 

luc steht für:
 Aringa (Sprache) (ISO-639-3-Code), zentralsudanische Sprache der Aringa im Distrikt Yumbe, Region Nord, Uganda

Siehe auch:
 Le Luc
 Luch
 Lück
 Luk
 Lük

Abkürzung